«The Pop Hits» — п'ята компіляція шведського гурту «Roxette». Випущена 2003 року.

Список композицій 
 «Opportunity Nox»
 «The Look»
 «Dressed for Success» (US Single Mix)
 «Dangerous» (G.M. Remaster '03)
 «Joyride» (Single edit)
 «The Big L»
 «Church of Your Heart» (G.M. Remaster '03)
 «How Do You Do!»
 «Sleeping in My Car» (Single edit)
 «Run To You» (G.M. Remaster '03)
 «June Afternoon»
 «Stars» (G.M. Remaster '03)
 «The Centre of the Heart» (G.M. Remaster '03)
 «Real Sugar»
 «Little Miss Sorrow»

Бонусний EP 
 «Stupid»
 «Makin' Love To You»
 «Better Off On Her Own»
 «Bla Bla Bla Bla Bla (You Broke My Heart)»

Сингли 
 «Opportunity Nox»
 «Opportunity Nox»
 «Fading Like a Flower (Everytime You Leave)» (Live)
 «Breathe» (T&A Demo)

Посилання 
 Офіційний сайт гурту 

Музичні альбоми 2003
Збірки Roxette
Англомовні музичні альбоми